Camilla Thomsen er navnet på flere personer:

 Camilla Ingemann Thomsen – Håndboldspiller
 Camilla Thomsen (squash) – Squashspiller